Бирманская арфа — многозначный термин:
 Саунг — бирманская, каренская и монская дуговая арфа с 5—16 струнами.
 Бирманская арфа — роман Митио Такэямы, опубликованный в 1946 году.
 Бирманская арфа — чёрно-белый фильм Кона Итикавы 1956 года.
 Бирманская арфа — цветной фильм Кона Итикавы 1985 года.
 Бирманская арфа — двухсерийный анимационный фильм в составе сериала Seishun Anime Zenshuu (1986).